Šķēde ist der Name mehrerer Ortschaften in Lettland:

 Šķēde (Laucienes pagasts), Gemeinde Laucienes bei Talsi
 Šķēde (Medzes pagasts), Gemeinde Medze, nördlich Liepāja
 Šķēde (Šķēdes pagasts), Gemeinde Šķēde bei Saldus

Siehe auch:
 Massaker von Šķēde